Суперкубок Румунії з футболу 2020 — 22-й розіграш турніру. Матч відбувся 15 квітня 2021 року між чемпіоном Румунії клубом ЧФР (Клуж-Напока) і володарем кубка Румунії клубом ФКСБ.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway  

2020
Румунія
Квітень 2021
2021 у румунському спорті